Noboa ist der Familienname folgender Personen:

 Diego María de Noboa y Arteta, Präsident von Ecuador 1850–1851
 Álvaro Noboa (* 1950), ecuadorianischer Unternehmer und Politiker
 Christian Noboa (* 1985), ecuadorianischer Fußballspieler
 Gustavo Noboa (1937–2021), Präsident von Ecuador 2000–2003

Noboa bezeichnet außerdem:
 Noboa (Manabí), Parroquia rural des Kantons 24 de Mayo in der Provinz Manabí in Ecuador sowie dessen Hauptort